Eric Thompson (coureur) (1919), een Brits autocoureur
 Eric Thompson (wielrenner) (1927-1996), Brits wielrenner
 Eric Thompson (producer) (1929-1982), Brits televisiemaker
 Eric Thompson (worstelaar) (1980), een Canadees professioneel worstelaar